Het ATP-toernooi van Rosmalen 2010 (met de officiële naam UNICEF Open 2010) werd gespeeld van 13 tot en met 19 juni 2010. Er werd gespeeld op de grasbanen van het Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Titelverdediger was de Duitser Benjamin Becker, die het jaar ervoor Raemon Sluiter versloeg in de finale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen